«Метаморфоза» — эстрадное музыкальное произведение в жанре авторской песни с элементами социально-политического протеста. Слова и музыка Игоря Талькова.

Личности, упоминаемые в тексте песни 

 «Брежневский пират» — Горбачёв М.С., Президент СССР. Также упомянут в песне «Господин президент».
 «Комсомольская бригада» — программа «Взгляд», одна из первых телевизионных программ времён Перестройки и Гласности, открыто критикующая власти страны.
 «Джуна» — Джуна Давиташвили, экстрасенс-целительница, к которой обращались во времена Советского Союза многие, в том числе, из партийной элиты.
 «Глобы» — Павел Глоба и Тамара Глоба, одни из первых, ставших знаменитыми, астрологов времён Перестройки.
 «Самый главный в мире жлоб» — Владимир Вольфович Жириновский, в то время - глава ЛДПСС.
 «Комсорги» — кроме основного значения, в 90-е так называли молодых управленцев, вышедших из партийных рядов, которые благодаря интегрированности в «систему» смогли прибрать основные активы развалившегося Советского Союза, становясь первыми олигархами на постсоветском пространстве.
 «Называет фирмой ЛИС'С» — основателем одной из первых в Советском Союзе продюсерской компании ЛИС’С является Сергей Лисовский, один из первых крупнейших медиа-менеджеров и одиозных фигур времен 90-x. Деятельный участник компании «Голосуй, или проиграешь», фигурант «дела о коробке из-под ксерокса» в 1996. Является одним из подозреваемых в причастности к убийству Влада Листьева. Фирма ЛИС’С принимала участие в организации концерта, в ходе которого произошло убийство Игоря Талькова.
 «Коммунист из Госкино» — Таги-Заде И.С. Попал в песню из-за разногласий с Тальковым и его супругой во время съемок фильма "Князь Серебряный". Талькову откровенно не нравились элементы эротического содержания, которые Таги-Заде исключать из фильма не желал, вот и получился "Коммунист из Госкино", рекламирующий "порно".

Издания 
«Я вернусь» (1993);

Примечания 

Песни СССР
Песни 1991 года
Песни на русском языке
Песни Игоря Талькова
Песни о Перестройке